Gruvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gruvtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1 ha)
Gruvtjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Gruvtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Gruvtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn